Příjmení Šimíček nosí více různých osobností:

 Petr Šimíček (1971) – český historik
 Roman Šimíček (1971) – český hokejový útočník
 Vojtěch Šimíček (1969) – soudce českého Nejvyššího správního soudu a vysokoškolský pedagog